Loganville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Loganville (Georgia)
Loganville (Pennsylvania)
Loganville (Wisconsin)